Dipeptidylpeptidase, een groep enzymen
 DPP-1 tot DPP-10, enzymen uit deze groep (soms ook anders gespeld, bijvoorbeeld met spatie, of met Romeinse cijfers)
 Dipeptidylpeptidase-4, een bekend enzym uit deze groep
 DPP1 tot DPP10, genen die coderen voor deze enzymen
 Openbaarvervoerbedrijf Praag (Tsjechisch: Dopravní podnik hlavního města Prahy, a. s.) 
 Davis-Putnam procedure, een algoritme uit de logica, voorloper van het DPLL-algoritme
 De Pijp (metrostation) in Amsterdam, met officiële afkorting DPP
 Digital Photo Professional, een softwarepakket bij Canon-camera's
 DSM Pharmaceutical Products, een onderdeel van het chemiebedrijf DSM
 Discounted payback period, een begrip uit de accountancy
 Dirty Petroleum Product, een afkorting voor oliemengsels zonder nauwkeurige specificatie. Dirty duidt niet op vervuiling.
 Dark Passion Play, een studioalbum van de Finse symfonische-metalband Nightwish
 Filosofenprobleem (Dining philosophers problem), een gedachtenexperiment in de informatica
 Dinosaur Provincial Park, een vindplaats van fossielen en beschermd natuurgebied in de Canadese provincie Alberta
 Dogs Playing Poker, titel van een serie olieverfschilderijen door C. M. Coolidge

Politieke partijen 
 Democratische Progressieve Partij (Taiwan), een politieke partij in Taiwan
 Democratische Progressieve Partij (Malawi), een politieke partij in Malawi
 Democratische Progressieve Partij (Singapore), een politieke partij in Singapore
 Democratische Partij van de Filipijnen, Democratic Party of the Philippines